Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz – polski klub koszykarski z siedzibą w Bydgoszczy. Do 2007 roku był sekcją KS Start-Astoria Bydgoszcz, założonego w 1924 roku. Od 2007 jest niezależnym klubem koszykarskim, kontynuującym tradycje KS Astoria.

Historia 
Sekcja koszykarska Klubu Sportowego Astoria Bydgoszcz powstała w 1929 roku. Rozwój sekcji nastąpił po oddaniu do użytku w 1962 roku hali sportowej Astorii wraz z zapleczem dla zawodników. W latach 60. koszykarze brali udział w rozgrywkach klasy A (odpowiednik III ligi). W 1971 włączono do klubu zawodników sekcji koszykarskiej Zawisza Bydgoszcz. Przez większość historii klub grał na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. W latach 80. sukcesy odnosili juniorzy i kadeci klubu, którzy zdobyli łącznie 7 medali DMP (2 , 2 , 3 ). W ekstraklasie klub zadebiutował w sezonie 1989/1990. W 1991 Astoria wystąpiła w europejskich rozgrywkach Pucharze Koraća.

W sezonie 2003/2004 Astoria kupiła za 500 tysięcy złotych tzw. „dziką kartę” uprawniającą do gry w Era Basket Lidze. W sezonie tym po rundzie zasadniczej zajęła 9. miejsce i uczestniczyła w tak zwanych pre-playoffach, które przeszła z powodzeniem. We właściwych już play-offach nie dała rady pierwszemu po rundzie zasadniczej a po sezonie wicemistrzowi Polski Idei Śląsk Wrocław. W kolejnym sezonie bydgoszczanie uplasowali się na 5 pozycji, by po play-offach zając ostatecznie 6 lokatę, która jest najlepszą w historii bydgoskiej koszykówki. Sezon 2005/2006 zawodnicy rozegrali w Dominet Basket Lidze – nazwa ta zastąpiła Polską Ligę Koszykówki – najlepszą klasę rozgrywkową w Polsce. W sezonie 2006/2007 w wyniku złej sytuacji finansowej klubu, zespół rozpoczął zmagania w III lidze regionalnej. W wyniku przekształceń struktury wielosekcyjnego klubu, wyodrębniono samodzielny Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz wraz ze Stowarzyszeniem UKS Gimnazjum 26 Astoria, zajmującym się szkoleniem młodzieży. Zespół seniorów od 2011 roku gra w I lidze. W 2017 roku strategicznym sponsorem drużyny została Enea S.A. W sezonie 2013/2014 juniorzy (U-18) klubu zdobyli brązowy medal w mistrzostwach Polski.

W Bydgoszczy w latach 2003 i 2004 rozegrano mecz gwiazd PLK. 29 marca 2003 Południe – Północ 92:86 i 24 stycznia 2004 gwiazdy Era Basket Ligi – reprezentacja Polski 107:101.

Aktualny skład 
Stan na 6 grudnia 2022, na podstawie.

Zawodnicy 

 Obcokrajowcy
Stan na 12 listopada 2019
 Oleg Sosnowski  (1989–1990)
 Wadim Czeczuro  (1989–1991)
 Jurij Piatnicki  (1991–1992)
 Siergiej Zawalin  (1993–1994)
 Louis Rowean  (1995)
 Paweł Grigoriew  (1996–1997)
 Igor Korniejenkow  (1996–1997)
 Andriej Klemez  (1996)
 Robertas Tamulis  (1997–1998)
 Augenijus Vaskys  (1998–2000)
 Tomas Venskunas  (1998–2000)
 Aleksiej Kałasznikow  (1998)
 Siergiej Tatarowicz  (2000–2001)
 Ian Phillip  (2000)
 Andrius Jurkūnas  (2003–2004)
 Rusłan Bajdakow  (2003–2004)
 Kęstutis Marčiulionis  (2003–2004)
 Dante Swanson  (2003–2004)
 Andrej Kriwonos  (2003–2004)
 Aleksander Kul  (2003–2004)
 Will McFarland  (2003)

 Kevin Fletcher  (2005)
 Ed O’Bannon  (2003–2004)
 Greg Harrington  (2004–2005)
 Cameron Crisp  (2004)
 Verdan Bosnić  (2004–2005)
 Dzianis Korszuk  (2004–2005)
 Yohance Nicholas  (2004)
 Marcus Smallwood  (2004)
 Aleksander Kudriawcew  (2004–2005)
 Keith Bean  (2005)
 Marcus Mason  (2005)
 Dennis Mims  (2005)
 Roger Washington  (2005)
 Arvydas Čepulis  (2005–2006)
 Greg Davis  (2005–2006)
 Clyde Ellis  (2005–2006)
 Kristjan Ercegović  (2005–2006)
 Aivaras Kiaušas  (2005–2006)
 Bogdan Kornijec  (2017–2018)
 Kris Clyburn  (od 2019)
 A.J. Walton  (od 2019)
 Adam Kemp  (od 2019)

 Polacy, wychowankowie
(do uzupełnienia)
 Filip Dylewicz
 Przemysław Gierszewski
 Zbigniew Próchnicki
 Grzegorz Skiba
 Artur Gliszczyński
 Mariusz Sobacki
 Zbigniew Białek
 Adrian Małecki
 Krzysztof Wilangowski
 Maciej Batkowski
 Piotr Nizioł
 Roman Prawica
 Michał Chyliński
 Dorian Szyttenholm

Skład – sezon 2017/2018 

Stan na 21 listopada 2017, na podstawie.

Sukcesy

Seniorzy 
 Mistrzostwa Polski:
 6. miejsce w sezonie 2004/2005

Juniorzy 
 Mistrzostwa Polski juniorów w koszykówce mężczyzn
  Mistrzostwo: 1987
  Wicemistrzostwo: 1988
  Trzecie miejsce: 2014

Kadeci 
 Mistrzostwa Polski kadetów w koszykówce mężczyzn
  Mistrzostwo: 1985
  Wicemistrzostwo: 1988
  Trzecie miejsce: 1979, 1982, 1986

Wyniki 
 Sezon 2021/2022 - 9. miejsce w EBL
 Sezon 2020/2021 - 11. miejsce w EBL
 Sezon 2019/2020 - 11. miejsce w EBL
 Sezon 2018/2019 - 1. miejsce w I lidze, awans (2. miejsce po rundzie zasadniczej)
 Sezon 2017/2018 - 10. miejsce w I lidze
 Sezon 2016/2017 - I liga
 Sezon 2015/2016 - I liga
 Sezon 2014/2015 - I liga
 Sezon 2013/2014 - I liga
 Sezon 2012/2013 - II liga
 Sezon 2011/2012 - I liga
 Sezon 2010/2011 - I liga
 Sezon 2009/2010 - 1. miejsce w II lidze grupie A, awans
 Sezon 2008/2009 - 3. miejsce w II lidze grupie A
 Sezon 2007/2008 - 4. miejsce w II lidze grupie A
 Sezon 2006/2007 - mistrzostwo III ligi Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki
 Sezon 2005/2006 - 9. miejsce w DBL (10. miejsce po rundzie zasadniczej), miejsce 9-12 w Pucharze Polski; zespół nie uzyskał licencji na rozgrywki Polskiej Ligi Koszykówki, przystąpił tylko do III ligi
 Sezon 2004/2005 - 6. miejsce w EBL (5. miejsce po rundzie zasadniczej)
 Sezon 2003/2004 - 8. miejsce w EBL (9. miejsce po rundzie zasadniczej)
 Sezon 2002/2003 - 1. miejsce w II lidze grupie północnej
 Sezon 2001/2002 - 3. miejsce w II lidze grupie północnej
 Sezon 2000/2001 - 16. miejsce w I lidze- spadek (w 2000 roku doszło do reorganizacji koszykarskich lig w Polsce- dotychczas zaplecze ekstraklasy zwane II ligą, zmieniło nazwę na I ligę)
 Sezon 1999/2000 - 4. miejsce w II lidze grupie B (bilans 25-13 3029:2753)
 Sezon 1998/1999 - 2. miejsce w II lidze grupie B (bilans 18-18 2772:2668) – w barażach porażka z Zastalem Zielona Góra 2-1
 Sezon 1997/1998 - 7. miejsce w II lidze grupie B (bilans 13-16 2253:2328)
 Sezon 1996/1997 - 4. miejsce w II lidze grupie B (bilans 19-9 2294:2103)
 Sezon 1995/1996 - 5. miejsce w II lidze grupie B (bilans 14-12 2242:2122)
 Sezon 1994/1995 - 4. miejsce w II lidze grupie B (bilans 16-14 2734:2731)
 Sezon 1993/1994 - 6. miejsce w II lidze grupie B (bilans 18-10 2477:2351)
 Sezon 1992/1993 - 6. miejsce w II lidze grupie B (bilans 11-16 2374:2546)
 Sezon 1991/1992 - 7. miejsce w I lidze (bilans 16-23 3165:3341), Puchar Koracza – 1. runda eliminacyjna - drużyna z powodu kłopotów finansowych zrezygnowała z gry w ekstraklasie w następnym sezonie
 Sezon 1990/1991 - 2. miejsce w II lidze grupie B (bilans 18-4 1988:1534)- w barażach zwycięstwo z AZS Toruń 3-1 i ponowny awans do ekstraklasy
 Sezon 1989/1990 -12. miejsce w I lidze (bilans 3-19 1725:2041) – spadek do 2 ligi
 Sezon 1988/1989 - 1. miejsce w II lidze grupie B (bilans 19-3 1660:1576)- awans do ekstraklasy
 Sezon 1987/1988 - 4. miejsce w II lidze grupie B (bilans 12-10 1891:1825)
 Sezon 1986/1987 - 2. miejsce w II lidze grupie B (bilans 17-5 1972:1735), mistrzostwo Polski juniorów
 Sezon 1985/1986 - 6. miejsce w II lidze grupie B (bilans 12-10 1701:1675)
 Sezon 1984/1985 - 5. miejsce w II lidze grupie B (bilans 11-11 1693:1754)

Nazwy 
 1990-1991 – Weltinex
 1991-1992 – Polfrost
 1994-1997 – Domar
 1994-1995 – Samsung
 1995-1996 – BFM
 1997-2000 – Kujawiak-Astoria
 2000-2002 – Astoria
 2002 – Wody Mineralne Ostromecko / Astoria
 2007 – KPSW Astoria
 2017-2021 – Enea Astoria Bydgoszcz.
 od 2021 - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Nagrody i wyróżnienia 
 I skład I ligi
 Piotr Robak (2016)

Historia

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Sezon 2010/2011 

 Terminarz 2010/2011
I liga polska w koszykówce mężczyzn 2010/2011

Sezon 2009/2010 

 Terminarz 2009/2010
 II liga, grupa A

Astoria zajęła 1. miejsce w lidze po sezonie zasadniczym, tym samym awansowała do rozgrywek play-off. Wygrała 27 pojedynków a 3 przegrała (w spotkaniach domowych bilans 14-1, podczas wyjazdowych 13-2), zdobyła przy tym 2771 punktów a straciła 2199 (stosunek 1.260).
 Playoff

W półfinale play-off Astoria zmierzyła się z czwartym zespołem po sezonie zasadniczym- Tur Bielsk Podlaski. Rywalizacja odbywała się do dwóch zwycięstw i zakończyła się zwycięstwem Astorii 2:0, która zmierzy się z SKK Siedlce, triumfatorem drugiego pojedynku z Norgips Piaseczno (2:0). Tylko zwycięzca (2:1) finałowej rozgrywki KPSW Astoria awansowała bezpośrednio do I ligi, pokonany SKK będzie musiał szukać szansy w turnieju barażowym.

 Puchar Polski

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 w II lidze występuje obowiązek gry przez całe spotkanie zawodnika urodzonego po dniu 31 grudnia 1985, zawodnik tej jest oznaczony biało-czerwoną opaską o szerokości 8 cm noszoną na prawym ramiączku koszulki.

 Terminarz 2008/2009
Mecze których Astoria jest gospodarzem rozgrywane są w soboty o godzinie 17:00
 II liga, grupa A

* spotkanie które zakończyło się zwycięstwem Astorii 76:96, zostało zweryfikowane jako walkower, z powodu gry Pawła Lewandowskiego, który wcześniej otrzymał trzy przewinienia techniczne i powinien pauzować

Astoria zajęła 3. miejsce w lidze po sezonie zasadniczym, tym samym awansowała do rozgrywek play-off. Wygrała 20 pojedynków a 6 przegrała (w spotkaniach domowych bilans 12-1, podczas wyjazdowych 8-5), zdobyła przy tym 2283 punktów a straciła 2042 (stosunek 1.118).
 Playoff

W półfinale play-off Astoria zmierzyła się z drugim zespołem po sezonie zasadniczym- RosaSport Radom. Rywalizacja odbywała się do dwóch zwycięstw i zakończyła się zwycięstwem RosaSport 2:0, który zmierzy się z AZS Politechnika Warszawską, triumfatorem drugiego pojedynku z ŻTS Nowy Dwór Gdański. Tylko zwycięzca finałowej rozgrywki AZS PW awansował do I ligi.

Sezon 2007/2008 
Klub wykupił tzw. „dziką kartę” czyli miejsce w organizowanych przez PZKosz rozgrywkach II ligi

 Terminarz 2007/2008
 II liga, grupa A

Astoria zajęła 4. miejsce w lidze po sezonie zasadniczym, tym samym awansowała do rozgrywek play-off. Wygrała 18 pojedynków a 8 przegrała (w spotkaniach domowych bilans 12-1, podczas wyjazdowych 6-7), zdobyła przy tym 2210 punktów a straciła 2084 (stosunek 1.06).
 Play-off

W półfinale play-off Astoria zmierzyła się z pierwszym zespołem po sezonie zasadniczym- ŁKS Łódź. Rywalizacja odbywała się do dwóch zwycięstw i zakończyła się zwycięstwem ŁKS 2:1, który zmierzy się z Bonduelle Gniewkowo, triumfatorem drugiego pojedynku z SIDEn Toruń. Tylko zwycięzca finałowej rozgrywki ŁKS Łódź awansował do I ligi.

Sezon 2006/2007 
Zespół nie uzyskał licencji na rozgrywki Polskiej Ligi Koszykówki, przystąpił tylko do III ligi.

 Terminarz 2006/2007
 III liga

 Finał strefowy

Sezon 2005/2006 

 Odeszli w trakcie sezonu
 Dennis Mims,  Rogers Washington,  Marcus Mason,  Łukasz Kwiatkowski,  Raheim Brown,  Keith Bean,  Artur Gliszczyński

 Terminarz 2005/2006
 Polska Liga Koszykówki

Astoria po rundzie zasadniczej zajęła 10 pozycję i nie awansowała do rundy play-off. Wygrała 12, przegrywając 14 meczów i zbobyła 38 punktów.

Po niezakwalifikowaniu się do play-off Astorii pozostała gra o miejsca 9-12. Astoria zajęła po rozgrywkach play-outu 9. miejsce i jest to ostateczna pozycja bydgoskiego klubu w sezonie 2005/2006.

 Puchar Polski w koszykówce

 Juniorzy starsi (U-20)

Sezon 2004/2005 

 Trenerzy:  Wojciech Krajewski (I trener)  Tomasz Herkt (II trener)
  Marcin Grocki
  Krzysztof Wilangowski
  Krzysztof Dryja
  Przemysław Gierszewski
  Piotr Szczotka
  Greg Harrington
  Paweł Wiekiera
  Denis Korszuk
  Vedran Bosnić
  Grzegorz Arabas
  Aleksander Kudriawcew
  Radosław Kłosiński
  Kevin Fletcher
  Zbigniew Białek
  Artur Gliszczyński
  Adrian Małecki
  Jacek Olejniczak
  Cameron Crisp
  Marcus Smallwood

Sezon 1991/1992 

 Terminarz

Sezon 1990/1991 
 Trener: Jerzy Nowakowski
 Roman Olszewski
 Wojciech Puścion
 Mirosław Wiśniewski
 Grzegorz Skiba
 Zbigniew Próchnicki
 Krzysztof Liberacki
 Leszek Prusak
 Marcin Radziwon
 Wadim Czeczuro
 Krzysztof Bebyn
 Maciej Kulczyk
 Wojciech Warczak
 Przemysław Gierszewski

Sezon 1989/1990

Sezon 1988/1989 
Młoda drużyna oparta na wicemistrzach Polski juniorów z 1988 awansowała z pierwszego miejsca w grupie B II ligi (bilans koszy 1660:1576) do ówczesnej I ligi (odpowiednika dzisiejszej ekstraligi) wraz ze zwycięzcą grupy A- Stalą Stalowa Wola, po barażach awansował także Spartakus Jelenia Góra. W kwietniu 1989 w turnieju finałowym Mistrzostw Polski juniorów zespół zajmuje 4. miejsce.
 Kadra
 Trenerzy: Maciej Mackiewicz, Hilary Gierszewski
 Dariusz Barszczyk
 Krzysztof Bebyn
 Piotr Jasiński
 Jarosław Klimaszewski
 Maciej Kulczyk
 Krzysztof Liberacki
 Zbigniew Próchnicki
 Leszek Prusak
 A. Raczkiewicz
 Jacek Robak
 Grzegorz Skiba
 Terminarz

Zobacz też 
 Astoria Bydgoszcz
 Sport w Bydgoszczy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona koszykarskiej sekcji Astorii Bydgoszcz
 

Astoria Bydgoszcz
Kluby koszykarskie założone w 1929